Coppa Italia 2012/2013, (officiellt: TIM Cup av sponsorskäl) var den 65:e säsongen av turneringen. 78 lag deltog i turneringen som SS Lazio från Rom vann, före AS Roma från Rom.

Deltagande lag
Serie A (20 lag)

 Atalanta (1/8)
 Bologna (1/4)
 Cagliari (1/8)
 Catania (1/4)
 Chievo (Omgång 4)

 Fiorentina (1/4)
 Genoa (Omgång 3)
 Internazionale (Semifinal)
 Juventus (Semifinal)
 Lazio (Mästare)

 Milan (1/4)
 Napoli (1/8)
 Palermo (Omgång 4)
 Parma (1/8)
 Pescara (Omgång 4)

 Roma (Finalist)
 Sampdoria (Omgång 3)
 Siena (1/8)
 Torino (Omgång 4)
 Udinese (1/8)

Serie B (22 lag)

 Ascoli (Omgång 3)
 Bari (Omgång 2)
 Brescia (Omgång 2)
 Cesena (Omgång 4)
 Cittadella (Omgång 4)
 Crotone (Omgång 3)

 Empoli (Omgång 2)
 Grosseto (Omgång 2)
 Juve Stabia (Omgång 4)
 Lecce (Omgång 3)
 Livorno (Omgång 4)
 Modena (Omgång 3)

 Novara (Omgång 3)
 Padova (Omgång 3)
 Pro Vercelli (Omgång 2)
 Reggina (1/8)
 Sassuolo (Omgång 3)
 Spezia (Omgång 3)

 Ternana (Omgång 3)
 Varese (Omgång 3)
 Verona (1/8)
 Virtus Lanciano (Omgång 2)

Lega Pro (27 lag)

 AlbinoLeffe (Omgång 1)
 Andria BAT (Omgång 1)
 Avellino (Omgång 2)
 Barletta (Omgång 1)
 Benevento (Omgång 2)
 Carpi (Omgång 3)
 Carrarese (Omgång 2)

 Catanzaro (Omgång 1)
 Chieti (Omgång 2)
 Cremonese (Omgång 3)
 Cuneo (Omgång 1)
 Frosinone (Omgång 2)
 Gubbio (Omgång 1)
 Lumezzane (Omgång 2)
 Nocerina (Omgång 2)

 Paganese (Omgång 1)
 Perugia (Omgång 3)
 Pisa (Omgång 2)
 Portogruaro (Omgång 2)
 Reggiana (Omgång 1)
 San Marino (Omgång 1)
 Sorrento (Omgång 2)

 Südtirol (Omgång 2)
 Trapani (Omgång 2)
 Treviso (Omgång 1)
 Vicenza (Omgång 3)
 Virtus Entella (Omgång 2)

LND - Serie D (9 lag)

 Arezzo (Omgång 1)
 Chieri (Omgång 1)
 Marino (Omgång 1)

 Cosenza (Omgång 1)
 Delta Porto Tolle (Omgång 1)

 Este (Omgång 1)
 Pontisola (Omgång 2)

 Sambenedettese (Omgång 1)
 Sarnese ''(Omgång 1)

Format
 Eliminationsomgång (singelmöten)
 Omgång 1: 36 lag från Lega Pro och Serie D
 Omgång 2: 18 segrande lag från omgång 1, med 22 Serie B-lag
 Omgång 3: 20 segrande lag från omgång 2, med 12 Serie A-lag
 Omgång 4: 16 segrande lag från omgång 3
 Slutspel Åttondelsfinal (singelmöten)
 Kvartsfinal (singelmöten)
 Semifinal (två möten)
 Final' vid Stadio Olimpico i Rom

Eliminationsomgång
Grupplottningen skedde den 25 juli 2012.

Sektion 1

Matcher

Sektion 2

Matcher

Sektion 3

Matcher

Sektion 4

Matcher

Sektion 5

Matcher

Sektion 6

Matcher

Sektion 7

Matcher

Sektion 8

Matcher

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Omgång 1

Omgång 2

Final

Källor

Noter

2012 i Italien
2013 i Italien
2012/2013
Fotbollssäsongen 2012/2013